

Patronyme 

 Alyssa Cole (1982-), romancière américaine ;
 Andrew Cole (né en 1960), arbitre de rugby à XV australien ;
 Andrew J. Cole (né en 1992), joueur de baseball américain ;
 Andy Cole (né en 1971), footballeur anglais ;
 Arthur Stockdale Cope (1857-1940), peintre britannique ;
 Ashley Cole (né en 1980), footballeur anglais ;
 Babette Cole (1949-2017), écrivaine et illustratrice britannique ;
 
 Bradley Cole (né en 1959), acteur américain ;
  (1942-1972), bassiste américain (The Association) ;
 Briony Cole (née en 1983), plongeuse australienne ;
 Brock Cole (né en 1938), auteur et illustrateur américain ;
 Carroll Cole (1938–1985), tueur en série américain ;
 Christina Cole (née en 1982), actrice anglaise ;
 Carlton Cole (né en 1983), footballeur anglais ;
 Carolyn Cole (née en 1961), photographe américaine ;
 
 Cheryl Cole (née en 1983), chanteuse anglaise ;
 Chris Cole (né en 1982), skateboarder américain ;
 Dan Cole (né en 1987), joueur de rugby à XV anglais ;
 Darren Cole (né en 1992), footballeur écossais ;
  (1962-1995), compositeur et réalisateur artistique américain ;
 Deon Cole (né en 1972), acteur américain ;
 Duncan Cole (1958-2014), footballeur néo-zélandais ;
 Erik Cole (né en 1978), joueur de hockey sur glace américain ;
 Finn Cole (né en 1995), acteur britannique ;
 Frank Nelson Cole (1861–1926), mathématicien américain (voir Prix Frank Nelson Cole) ;
 Freddy Cole (1931-2020), chanteur et pianiste de jazz américain ;
 Gary Cole (né en 1956), acteur américain ;
 George Cole (1810-1883), peintre britannique ;
 George Douglas Howard Cole (1889-1959), homme politique, auteur de romans policiers, économiste et historien anglais ;
 George Vicat Cole (1833-1893), peintre britannique ;
 Gerrit Cole (né en 1990), joueur de baseball américain ;
 Holly Cole (née en 1963), chanteuse de jazz canadienne ;
 Ian Cole (né en 1989), joueur de hockey sur glace américain ;
 Joe Cole (né en 1981), footballeur anglais ;
 Joe Cole (né en 1988), acteur britannique ;
 Julie Dawn Cole (née en 1957), actrice britannique ;
 Louis Cole, multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète américain ;
 Lily Cole (née en 1988), mannequin et actrice anglaise ;
 Lloyd Cole (né en 1961), chanteur anglais ;
 Margaret Cole (1893-1980), femme politique socialiste britannique, écrivaine et poète ;
 Marilyn Cole (1949-), playmate britannique
 Martina Cole (née en 1958), écrivain britannique de romans policiers ;
 Natalie Cole (1950-2015), chanteuse américaine ;
 Nat King Cole (1919-1965), musicien américain ;
 Norris Cole (né en 1988), basketteur américain ;
 Olivia Cole (1942-2018), actrice américaine ;
 Paula Cole (née en 1968), chanteuse américaine ;
 Rex Vicat Cole (1870-1940), peintre britannique ;
 
 Sidney Cole (1908-1998), producteur et réalisateur britannique ;
 Stranger Cole (né en 1945), chanteur jamaïcain ;
 Taylor Cole (née en 1984), actrice américaine ;
 Teju Cole (né en 1975), écrivain nigérian américain ;
 Thomas Cole (1801-1848), peintre américain ;
 Timothy Cole (1852-1931), graveur américain ;
 Tom Cole (né en 1949), homme politique américain ;
 Tyler Cole (né en 1999), coureur cycliste trinidadien ;
 Tosin Cole (né en 1992), acteur britannique ;
 Vinson Cole (né en 1950), ténor noir américain ;
 Warren Cole (1940-2019), rameur d'aviron néo-zélandais ;
 William Cole, dit Cozy Cole (1909-1981), percussionniste de jazz ;

personnage de fiction
 Preston Cole, personnage fictif du jeu vidéo Halo.

Pseudonyme 

 Martina Jacová (1978-), actrice pornographique slovaque.

Prénom

Toponyme 

 Cole Harbour, localité canadienne de la Nouvelle-Écosse ;
 Cole, ville américaine située en Oklahoma ;
 L'Alex Cole Cabin, cabane américaine située dans le comté de Sevier, dans le Tennessee.

Autres 
 , nom de plusieurs navires américains
 Équation de Cole-Cole, modèle lié aux diélectriques
 
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain